protokół IPP
 inhibitory pompy protonowej
 Indywidualny Puchar Polski na żużlu
 indywidualny pakiet przeciwchemiczny
 Izba Pracodawców Polskich